Ballplay ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ballplay (Alabama), im Etowah County
 Ballplay (Tennessee), im Monroe County

Sonstiges:
 Ballplay Recreation Area, Park im Monroe County, Tennessee

Siehe auch:
 Ballplay Creek